Division II i fotboll 1994 var 1994 års säsong av Division II. Precis som 1993 delades division II in i sex 12-lagsserie. De sex seriesegrarna flyttades upp till division I 1995, medan de sex serietvåorna fick spela kvalspel till samma serie. De två sämst placerade lagen i respektive serie degraderades till division III 1995 medan lag 10 i serierna tvingades till kvalspel för att försvara sin division II-plats.

Serier

Förklaring

Norrland

Östra Svealand

Västra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kval till division I
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
Visby IF Gute kvarstår i division I, Norrby IF flyttas upp till division I division I 1995, Jonsereds IF flyttas ned till division II 1995.

Kval till division II

Grupp A

Bodens BK flyttas upp till division II, Täfteå IK flyttas ned till division III.

Grupp B

Helenelunds IK kvarstår i division II.

Grupp C

Västerhaninge IF flyttas upp till division II, Gideonsbergs IF flyttas ned till division III.

Grupp D

Nässjö FF flyttas upp till division II, Växjö BK flyttas ned till division III.

Grupp E

Qviding FIF flyttas upp till division II, Trollhättans FK flyttas ned till division III.

Grupp F

Älmhults IF flyttas upp till division II, IF Leikin flyttas ned till division III.

Fotboll i Sverige 1994
1994
Fotbollssäsongen 1994